Lupow bezeichnete:
 Lupow, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe heute Łupawa (Potęgowo)
 Lupow, Fluss in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe heute Łupawa (Fluss)

Siehe auch:
 Lupo